EW est un code :
 Biélorussie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.
 .
 En allemand : « Einheitswagen », unité de wagon pour les trains.
 Entertainment Weekly, un magazine culturel américain.
 Extinct in the Wild - Éteint à l'état sauvage, selon la Liste rouge de l'UICN.
 Electronic warfare, nom en anglais désignant la guerre électronique.

EW est un symbole, qui signifie :
 exawatt, unité de mesure de puissance.
Symbole d'unité